Ruppe steht für:

 Quappe, einen Knochenfisch

Ruppe ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich Ruppe (1753–1826), deutscher Komponist und Musiker
 Friedrich Christian Ruppe (1771–1834), deutscher Komponist, Violinist und Pianist
 Hans Ruppe (1907–1962), österreichischer Bibliothekar (rigide Bestandssäuberungen im Sinne der NS-Machthaber)
 Hans Georg Ruppe (* 1942), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Harry O. Ruppe (1929–2016), deutscher Raumfahrttechniker
 Hugo Ruppe (1879–1949), deutscher Ingenieur und Automobilpionier
 Loret Miller Ruppe (1936–1996), US-amerikanische Diplomatin
 Michael Ruppe (1863–1951), slowenische-österreichischer Maler und Bildhauer
 Philip Ruppe (* 1926), US-amerikanischer Politiker
 Stefan Ruppe (* 1981), deutscher Schauspieler und Musiker

Siehe auch:
 Rupe
 Rupp